Bizcocho (del latín, bis coctus 'cocido dos veces') hace referencia a varios artículos:

Gastronomía 
 bizcocho o bizcochuelo, masa dulce y esponjosa horneada que sirve de base a numerosas tartas;
 Bizcocho borracho, variante del anterior con licor
 Bizcocho de mármol, variante
 Bizcocho bundt, variante
 bizcocho o biscote, un pan de molde que se rebana y se vuelve a hornear para quedar crujiente;
 bizcocho de mar o marinero, galleta que antiguamente abastecía los navíos;
 bizcocho (Uruguay), pastelito individual de distintos tipos de masa, al que se le da diferentes formas y, opcionalmente, se rellena. En Argentina recibe el nombre de factura;
 bizcocho de soletilla (España), galleta seca de forma alargada como un dedo y horneada hasta que quede absolutamente seca y crujiente;
 bizcochitos de grasa o entrerrianos (Argentina);
 bizcocho genovés o genovesa (Italia y Francia);
 bizcocho marroquí, dulce religioso de Écija (provincia de Sevilla, España);

Personas 
 Francisco Bizcocho, futbolista español

Nombres geográficos 
 Arroyo Bizcocho, en Uruguay

Cerámica 
 Bizcocho (cerámica)

Enlaces externos